Consul (Rome), een hoge magistraat in het Romeinse Rijk, waaronder consul ordinarius en consul designatus
consul (titel), gebruik van deze titel in latere tijden

Vernoemd
Eerste consul, de titel van Napoleon na zijn staatsgreep in Frankrijk in 1799
Consulaat (diplomatie)
Consul (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae
Consul (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Consul (bedrijf), een Braziliaans fabrikant van huishoudelijke apparatuur

Zie ook
Consulaat (doorverwijspagina)
Ereconsul